Битюко́в — русская фамилия. Известные носители:

 Битюков, Борис Валентинович (1921—2002) — советский актёр.
 Битюков, Иван Васильевич (1912—1970) — советский лётчик-штурмовик, капитан. Участник Великой Отечественной войны.
 Битюков, Прокопий Семёнович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Битюков, Сергей Михайлович (в монашестве Серафим; 1878—1942) — архимандрит, деятель катакомбной церкви.
 Битюков, Степан Павлович (1905—1966) — советский государственный деятель.

 Битюкова, Ольга Борисовна (род. 1958) — советская и российская киноактриса.